— традиционная игра на открытом воздухе, в которой участвуют две команды, каждая из которых обладает флагом, и целью является захват флага противника. Также, это достаточно распространённый режим игры в многопользовательских видеоиграх.

Захват флага также может обозначать:

 Захват флага — вид режима игры в пейнтболе
  — компьютерная игра для семейства 8-разрядных компьютеров Atari и Commodore VIC-20
 Захват флага — тип соревнований по кибербезопасности